Ackley puede referirse a:

Localidades de Estados Unidos
Ackley, en el estado de Iowa;
Ackley, en el estado de Wisconsin.

Personas
Parker Otto Ackley, fabricante de armas y municiones estadounidense.